Навига́тор:
 Навигатор — специалист по навигации, штурман.
 «Навигатор» — предприятие в Санкт-Петербурге, производитель средств радионавигации.
 GPS-навигатор — радиоэлектронное устройство для навигации.
 Яндекс.Навигатор — навигационное мобильное приложение от российской компании Яндекс. 
 «Навигатор» — альбом группы «Аквариум».
 
 ТНТ-Навигатор — телеканал.
 Навигатор — спутниковая платформа.
 Навигатор. Новости — телепередача канала «Карусель».

См. также 
 Navigator
 Навигатор игрового мира — российский журнал о компьютерных играх.
 Навител Навигатор — платная проприетарная программа для спутниковой навигации.
 Европейский НАвигатор (ЕНА) — образовательная платформа, обеспечивающая информацию об истории Европы.